Липо́т Хе́рцка (; неизвестно — 14 марта 1951, Монтемор-у-Нову), более известный под именем Липпо́ Хе́рцка () — венгерский футболист и тренер.

Игровая карьера 

Липпо Херцка прибыл в Испанию из немецкого клуба «Эссенер Турнебурд» выступать за «Реал Сосьедад». «Сосьедад» заинтересовался игроком после товарищеского матча с «Эссенером».

Тренерская карьера 
После окончания карьеры футболиста, Херцка возглавил Сан-Себастьянский клуб, став первым венгром, тренирующим профессиональную испанскую команду. Связи Херцки в футбольном мире центральной Европы позволили «Реал Сосьедаду» летом 1924 года совершить поезду по Австрии, Венгрии и Германии, став первым клубом, осуществившим такой вояж. Тур повторился и на следующий год. Под руководством Херцки «Реал Сосьедад» провёл 52 матча, в которых одержал 35 побед, 8 матчей завершив вничью и 9 проиграв.

После «Сосьедада» Херцки тренировал клуб «Атлетик Бильбао», а затем «Севилью», с которой победил в Сегунде в сезоне 1928/29, но выйти в Примеру клуб не мог, из-за правил, существовавших в то время, не позволявших прямо выходить в высшую испанскую лигу. После «Севильи» Херца вступил на тренерский мостик клуба «Реал Мадрид». Херцка помог «Королевскому клубу» в сезоне 1931/32 выиграть первую в своей истории Примеру, к тому же из 18-ти матчей, сыгранных в сезоне, «Реал» выиграл 10, а 8 игр свел вничью, ни разу не проиграв. Несмотря на этот успех, было решено сместить Херцку с тренерского мостика «Реала», который, как первоначально думалось, был временной заменой Сантьяго Бернабеу.

В сезоне 1932/33 Херцка перешёл в клуб «Эркулес» из третьего испанского дивизиона, в первый же сезон «Эркулес» занял первое место в Терсере, но выйти в Сегунду не смог. В следующем сезоне 14 января 1934 года, после проигрыша клубу «Реал Химнастико» Херцка был уволен, любопытно, что во главе с заменившим его игроком «Эркулеса» Мануэлем Суаресом де Бегона, клуб занял лишь 4-е место, но по обоюдному договору команд вышел в Сегунду.

После «Эркулеса» Херцка тренировал в Португалии, где вместе с Бенфикой выиграл несколько португальских первенств.

Достижения 
 Чемпион Бискайи: 1926, 1928
 Обладатель Кубка Андалусии: 1929, 1930
 Чемпион Мадрида: 1931, 1932
 Чемпион турнира Манкомунадос: 1931, 1932
 Чемпион Испании: 1932
 Чемпион Португалии: 1936, 1937, 1938

Статистика

Ссылки 
 Статистика Херцки
 Historia de la Real Sociedad (1919—1929)
 Профиль на realsociedad.com
 Севилья
 История Реала. 1932 год

Футболисты Венгрии
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры ФК «Реал Сосьедад»
Тренеры ФК «Атлетик Бильбао»
Тренеры ФК «Севилья»
Тренеры ФК «Реал Мадрид»
Тренеры ФК «Бенфика»
Тренеры ФК «Порту»
Тренеры ФК «Белененсеш»
Тренеры ФК «Эркулес» Аликанте
Тренеры ФК «Гранада»